breast binder, ondergoed voor het bovenlichaam dat de borsten plat duwt
 een vorm van bondage waarbij de borsten worden ingebonden met touw